Usher
 Usher (album)

nazwisko
 Alberto Héber Usher
 William Usher

Zobacz też 
 Zagłada domu Usherów